Ne le dis à personne (titre original : Tell No One) est un roman de Harlan Coben publié en 2001 ;
 Ne le dis à personne est un film de Guillaume Canet sorti en France en 2006, adaptation du roman homonyme ;
 Ne le dis à personne est le titre français du roman No se lo digas a nadie de l'écrivain péruvien Jaime Bayly publié en 1994 et adapté au cinéma en 1998 par Francisco José Lombardi sous le titre No se lo digas a nadie.